Regierung Poul Nyrup Rasmussen steht für folgende Regierungen von Dänemark:

* Regierung Poul Nyrup Rasmussen I, Regierung aus Socialdemokraterne, Centrum-Demokraterne, Det Radikale Venstre und Kristendemokraterne (1993 bis 1994)
 Regierung Poul Nyrup Rasmussen II, Regierung aus Socialdemokraterne, Centrum-Demokraterne und Det Radikale Venstre (1994 bis 1996)
 Regierung Poul Nyrup Rasmussen III, Regierung aus Socialdemokraterne und Det Radikale Venstre (1996 bis 1998)
 Regierung Poul Nyrup Rasmussen IV, Regierung aus Socialdemokraterne und Det Radikale Venstre (1998 bis 2001)